

Аз'ял — присілок, Моркинський район, Марій Ел
 Аз'ял — починок, Моркинський район, Марій Ел

Див. також 
 Верхній Аз'ял
 Верхньо-Аз'яльський
 Нижній Аз'ял